King George Bay steht für:

 King George Bay (Falklandinseln), Bucht auf Westfalkland, Falklandinseln
 King George Bay (Südliche Shetlandinseln), Bucht auf King George Island, Südliche Shetlandinseln